IACC son unas siglas que pueden referirse a:

 el Instituto Profesional IACC (Chile)
 el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba; o
 el Instituto Atlético Central Córdoba.

Siglas